Турун Палосеура, ТПС или накратко Тепси е фински футболен отбор от Турку. Клубът е основан през 1922. „ТПС“ за момента играят във Вейкауслигата, най-високото ниво на финландския футбол. Домашните си мачове играят на стадион „Веритас“ с капацитет 9372 седящи места. Отборът е бил 8 пъти шампион на страната, като последната титла е през 1975. От 2003 не са изпадали в по-долното ниво. Според клубното класиране на УЕФА отборът се намира на 281 място с коефициент 2.093.

Сезон по сезон

Външни препратки 
 Официален сайт
 Сайт на феновете на ТПС Турку

Финландски футболни отбори
Турку